Huangtu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangtu (köping i Kina, lat 29,75, long 103,60), Sichuan, 
 Huangtu (köping i Kina, lat 31,59, long 104,48), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar